USS Alabama ist der Name folgender Schiffe der United States Navy:

 USS Alabama (BB-8), Schlachtschiff
 USS Alabama (BB-60), Schlachtschiff
 USS Alabama (SSBN-731), Atom-U-Boot